Flight peut correspondre à :
 un vol (aéronautique) en anglais ;

Titres divers 
 FlightGear, un simulateur de vol en logiciel libre, développé selon un modèle collaboratif, couvrant la planète Terre et comportant de nombreux aéronefs réels et quelques aéronefs fantaisistes.
 Flight International, un magazine britannique sur l'aviation.
 Flight Simulator, une série de simulateurs de vols édité par la société Microsoft.
 Museum of Flight, un musée d'aéronautique à Seattle.

Cinéma

 Flight, un film américain de 1929 de Frank Capra.
 Flight Command, le titre original de L'Appel des ailes, un film de 1940.
 Flight Plan, un film de 2005 de Robert Schwentke.
 Flight, un film américain de 2012 de Robert Zemeckis.

Télévision
  est une série télévisée américaine de 1958.

Musique
 Flight of the Conchords, un groupe de musiciens humoristes néo-zélandais. 
 Château Flight, un groupe de musique électronique.

Autre
 Angels Flight, un funiculaire à Los Angeles en Californie.

Voir aussi